Il singolare  del Carisap Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Carlos Berlocq era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Simone Vagnozzi.

Adrian Ungur ha battuto in finale Stefano Galvani 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Pere Riba (semifinali)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Máximo González (primo turno)

  Diego Junqueira (primo turno)
  Benoît Paire (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Alessio di Mauro (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Carisap Tennis Cup 2011